Эдвард (Эдуард) Сеймур (): Сеймур, Эдвард, 1-й баронет
 Сеймур, Эдвард, 2-й баронет
 Сеймур, Эдвард, 3-й баронет
 Сеймур, Эдвард, 4-й баронет
 Сеймур, Эдвард, 5-й баронет
 Сеймур, Эдуард, 1-й герцог Сомерсет
 Сеймур, Эдуард, 1-й граф Хартфорд
 Сеймур, Эдуард, виконт Бошан
 Сеймур, Эдуард, 8-й герцог Сомерсет
 Сеймур, Эдуард, 9-й герцог Сомерсет
 Сеймур, Эдуард, 16-й герцог Сомерсет
 Сеймур, Эдвард Хобарт (1840—1929) — адмирал флота Великобритании, племянник адмирала сэра Майкла Сеймура и внук Майкла Сеймура, 1-го баронета.